CZY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cluny (Australia)